peut désigner :
 D. Lawrence Wieder (1938-2006), sociologue américain ;
 Sonia Wieder-Atherton (1961), violoncelliste française ;